Езе́рская — топонимическая фамилия; женская форма мужской фамилии .

Известные носительницы:

 Езерская, Агния Семёновна (1898—1970) — советский библиотечный и музейный работник.
 Езерская, Алла Витальевна (более известна под фамилией Конова; род. 1923) — русский советский и российский инженер-химик, прозаик.
 Езерская, Анзия (1880—1970) — американская писательница польского происхождения, преподаватель.
 Езерская, Белла Самойловна (род. 1929) — советский библиотекарь, советский и американский русскоязычный журналист, театральный критик, эссеист.
 Езерская, Ивона (род. 1958) — польская и американская шахматистка.
 Езерская, Лидия Павловна (1866—1915) — эсерка, участница революционного террора в Российской империи в начале XX века.
 Езерская, Элеонора Аркадиевна (1946—2014) — белорусская теле- и радиоведущая, актриса.